Francja:
 Laneuveville-aux-Bois – gmina
 Laneuveville-derrière-Foug – gmina
 Laneuveville-devant-Bayon – gmina
 Laneuveville-devant-Nancy – gmina
 Laneuveville-en-Saulnois – gmina
 Laneuveville-lès-Lorquin – gmina

Zobacz też:
 Laneuville
 La Neuveville
 La Neuville